Rumpa kan syfta på:

 Rumpan – den del av kroppen som hos ryggradsdjur är belägen bakom bäckengördeln och analöppningen
 Rumpstek – en styckad del kött från nötkreatur

Personer
Peter Rumpa (1300-talet), svensk frälseman
Gjord Petersson Rumpa (död 1413), svensk biskop; den föregåendes son

Geografi

Antarktis 

 Rumpa (ö),